Frankfurt-Innenstadt II ist ein Ortsbezirk von Frankfurt am Main.
Er grenzt im Westen an Frankfurt-West, im Nordwesten an Frankfurt-Mitte-West, im Norden an Frankfurt-Mitte-Nord, im Osten an Frankfurt-Innenstadt III und im Süden an Frankfurt-Innenstadt I.

Politik 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 1997: zusätzlich: REP: 4,5 %
1 2021: zusätzlich: ÖkolinkX-ARL: 2,6 %

Gliederung 
Frankfurt-Innenstadt II ist in drei Stadtteile aufgeteilt:
 Bockenheim
 Westend-Nord
 Westend-Süd

Einzelnachweise 

Innenstadt II
Frankfurt-Westend
Frankfurt-Bockenheim